Passmann ist der Familienname von:
 Otto E. Passman (1900–1988), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Ray Passman († 2010), US-amerikanischer Liedtexter und Musikverleger
 Richard A. Passman (1925–2020), US-amerikanischer Luft- und Raumfahrtingenieur

Siehe auch:
 Pasmann
 Paßmann